Stiliger är ett släkte av snäckor som beskrevs av Ehrenberg 1831. Stiliger ingår i familjen Stiligeridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Stiliger